Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children ist der Originaltitel folgender Werke:

 Die Insel der besonderen Kinder (Roman), Roman von Ransom Riggs (2011)
 Die Insel der besonderen Kinder, US-amerikanisch-britisch-belgischer Film von Tim Burton (2016)